Bicken gen. Kesterburg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Bicken gen. Kesterburg († 1340), Domherr in Münster
 Gerlach von Bicken gen. Kesterburg, Domherr in Münster